Il doppio del Pattaya Women's Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Miho Saeki e Yuka Yoshida erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Kristine Kunce e Corina Morariu.

La Kunce e la Morariu hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Florencia Labat e Dominique Van Roost.

Teste di serie
 Henrieta Nagyová /  Helena Vildová (primo turno)
 Sung-Hee Park /  Shi-Ting Wang (quarti di finale)
 Rika Hiraki /  Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Florencia Labat /  Dominique Van Roost (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pattaya Women's Open 1997